Konstantin II. (rimski car)
 Konstantin II., kralj Grčke
 Konstantin II. od Imeretije